Кубок Чили по футболу 2011 года () — 32-й розыгрыш Кубка Чили по футболу.

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация о турнире на anfp.cl
 Статистика на сайте soccerway.com

2011
Спорт в Чили в 2011 году
Чили